Сельский округ — название административно-территориальных единиц низшего уровня в сельской местности в ряде стран.

 Сельский округ — наименьшая административно-территориальная единица в независимом Казахстане.
 Сельский округ — наименьшие административно-территориальная единица и (до 2000-х) муниципальное образование в сельской местности в России.